Чемпіонат Албанії 1990–1991 — 52-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше став Фламуртарі.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Партизані взяв участь у Кубка володарів кубків 1991—1992 як переможець Кубку Албанії 1990—1991.
2. Після закінчення сезону клуб 17 Ненторі змінив назву на Тирана.
3. Після закінчення сезону клуб Локомотива (Дуррес) змінив назву на Теута.
4. Після закінчення сезону клуб Лябіноті змінив назву на Ельбасані.
5. Після закінчення сезону клуб Тракторі змінив назву на Люшня.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1990—1991
Албанія
Албанія